Freiburg im Breisgau  o Friburg de Brisgòvia , ciutat de Baden-Württemberg (Alemanya) 
 Freiburg im Üechtland  o Friburg (Suïssa), ciutat suïssa, capital del cantó de Friburg 
 Freiburg  o Cantó de Friburg, cantó de Suïssa 
 Sport-Club Freiburg, club de futbol alemany de la ciutat de Friburg de Brisgòvia a Baden-Württemberg 
 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  o Universitat de Friburg de Brisgòvia, universitat alemanya
 Arquebisbat de Friburg